Kirchrath steht für:

 deutscher Name der niederländischen Stadt Kerkrade
 Klaus-Peter Kirchrath (* 1927), deutscher Fußballtrainer